Это список дипломатических миссий в Латвии. В настоящее время в столице страны — Риге находится 37 посольств.

В конце ноября 2006 года в Риге прошла 19-я встреча глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса, что значительно повысило дипломатический статус страны.

Посольства

Рига

Миссии 
  ()

Генеральные Консульства

Даугавпилс

Лиепая

См. также 
 Международные отношения Латвии

Ссылки 
 Рижский дипломатический список

Дипломатические представительства по принимающим странам
Списки:Латвия
Внешняя политика Латвии